Юре — имя собственное:

Исторические государства 
 Юре — древнекорейский монарх королевства Силла.

Франция 
 Юре — село в округе Лангон Новой Аквитании

Литва 
 Юре — местечко в Казлу-Рудском самоуправлении Мариямпольского уезда.
 Юре — река в Литве
 Юре — станция Литовских железных дорог на линии Вильнюс — Кибартай.